La Tiger Cup 2000 fu la terza edizione del Campionato dell'ASEAN di calcio. Fu ospitata dalla Thailandia dal 5 al 18 novembre. Il Brunei si ritirò per "circostanze impreviste".

Partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Scontri a eliminazione diretta

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Classifica marcatori

5 gol
 Gendut Doni Christiawan
 Worrawot Srimaka

4 gol
 Rusdi Suparman
 Kiatisuk Senamuang
 Vu Cong Tuyen

3 gol
 Hok Sochetra
 Kurniawan Dwi Yulianto
 Azman Adnan
 Lê Huỳnh Đức

2 gol
 Uston Nawawi
 Ahmad Shahrul Azhar Sofian
 Hairuddin Omar
 Rafi Ali
 Nguyen Hong Son

1 goal
 Pok Chanthan
 Chea Makara

1 gol
 Aji Santoso
 Eko Purdjianto
 Matheus Nurdiantara
 Rosdi Talib
 Aung Kyaw Tun
 Thet Naing Soe
 Zaw Htike
 Nay Thu Hlaing
 Nazri Nasir
 Steven Tan Teng Chuan
 Sakesan Pituratana
 Surachai Jaturapattarapong
 Dusit Chalermsan
 Anuruck Srikert
 Tawan Sripan
 Tanongsak Prajakkata
 Nguyen Van Sy
 Phạm Hùng Dũng
 Vu Minh Hieu
 Van Sy Thuy

Collegamenti esterni
 Tiger Cup 2000 sul sito ufficiale dell'ASEAN Football
 Tiger Cup 2000 su RSSSF
 Tiger Cup 2000 su ThaiFootball.com

Calcio nel 2000
2000